Idrottsakademin kan syfta på:

Svenska idrottsakademin – en organisation för svenska idrottsprofiler
Dalarnas Idrottsakademi – en institution för studerande elitidrottare